Koelak (boeren), Russisch scheldwoord voor boeren ten tijde van de Oktoberrevolutie in 1917
 Koelak (automerk), voormalig Russisch automerk